

Cinema 
Terrore senza volto (Intruder) – film del 1989 diretto da Scott Spiegel
Chim-ipja (침입자), noto anche con il titolo internazionale Intruder – film del 2020 diretto da Son Won-pyeong

Musica 
Intruder – singolo di Takeoff del 2017
 Intruder – album dei The Beta Machine del 2019